— произведение японской буддийской литературы периода Камакура, сборник поучительных историй с комментариями и философскими рассуждениями. Создан монахом Мудзю в 1279—1283 годах. Написан на старояпонском языке. Состоит из 10 свитков.

Считается одним из лучших образцов буддийской прозы.

На Западе отдельные рассказы из «Собрания песка и камней» стали известны в составе компилятивного сборника «101 история Дзэн».

Исследователями-японоведами произведение часто рассматривается в качестве источника по синто-буддийскому синкретизму.

Литература 
 Rotermund H. Ichien Muju. Collection de sable et de pierres (Shasekishu). Paris: Gallimard, 1979.
 Morrell R.E. Sand and Pebbles (Shasekishū) The Tales of Mujū Ichien. A voice for Pluralism in Kamakura Buddhism. NY., 1985.
 Собрание песка и камней (Сясэкисю) / Перевод со старояпонского Надежды Трубниковой, ред.: Мещеряков А. Н. Том 2. Исследование. Указатели. Приложение. — М., СПб.: — Центр гуманитарных инициатив, 2017. — 656, 288 с. (Серия «Книга света»). 43,5+18,9 п.л. Тираж 1000 экз. ISBN 978-5-98712-642-4

Примечания

Ссылки 
 Собрание песка и камней в словаре трех обезьян

Книги XIII века
Буддийские источники